Сергей Васильевич Жиров (16 января 1949, Москва — 24 ноября 2021, там же) — советский  и российский спортсмен, десятикратный чемпион СССР и России, одиннадцатикратный рекордсмен России, шестикратный рекордсмен мира по водно-моторному спорту, неоднократный призёр и победитель в разных классах судов и в разные годы, преподаватель, старший научный сотрудник Московского авиационного института (МАИ).

Биография 
Сергей Васильевич родился в Москве 16 января 1949 года, в спортивной семье, его отец, — Жиров Василий Михайлович (1924—1984) — участник Великой Отечественной войны, многократный рекордсмен и чемпион СССР, заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной СССР, а мать Жирова Галина Борисовна (1923) — многократная чемпионка и рекордсменка СССР по водно-моторному спорту, а также заслуженный тренер России.

В 1972 году окончил факультет двигателей МАИ.

В 1964 году начал заниматься водно-моторным спортом, участвовать в соревнованиях, разрабатывать и создавать гоночные суда.
Уже в 1967 году Жиров становится чемпионом Спартакиады народов СССР. В 1969 году устанавливает свой первый всесоюзный рекорд, а в 1972 году одним из первых в СССР устанавливает несколько мировых рекордов.

В 2003 году стал чемпионом мира в составе команды России в классе ENDURANCE PNEUMATICS — CLASS 3.

Скончался 24 ноября 2021 года.

Общественная деятельность 
Один из главных в России зачинателей новых видов соревнований: в 1997 году в рамках 850-летия Москвы, впервые в истории Москвы, с небольшой группой единомышленников организовал и провёл в парке им. Горького чемпионат мира в самом престижном виде судов «Формула 1».

В 1999 году создал новую разновидность водно-моторного спорта — дисциплину «Аквабайк».

В 2000—2003 годах был главным организатором чемпионатов России по аквабайку.

В 2005—2007 годах совместно со спортклубом «Новая Лига» проводил Кубок мира по аквабайку, эти соревнования собирали огромную зрительскую аудиторию (около 60 000 зрителей); впервые в Москве в 2007 году на Москве-реке в Лужниках проводил чемпионат Европы в гонках на выносливость «6 часов Москвы» на спортивных мотолодках.

В 2016 году вице-президент Федерации водно-моторного спорта России.

Публикации 
Автор многих публикаций в научных и популярных журналах по водно-моторной тематике.
 
 
С 1995 г. автор и ведущий программ по водно-моторному спорту на радио и телевидении («Голос России», «Радио-1», «Канал 2х2», «TV спорт», «Русский экстрим», «Авто+»).

Автор более 20 авторских свидетельств и патентов, связанных с водно-моторным спортом.

Награды 
Медали ВДНХ СССР, ВВЦ, НТТМ, международных выставок, неоднократно награждался золотыми медалями Международного салона промышленной собственности «Архимед».

С 1980 года активный участник всесоюзных, всероссийских и международных выставок, смотров и салонов, представитель России в Международном водно-моторном союзе (UIM), вице-президент Федерации водно-моторного спорта Москвы.

Примечания

Литература 
 Who’s who : русское издание / ред.-сост. В. А. Никеров. — 13-е изд. Москва : Астрея, 2010 (Москва: ИПК Астрея-центр — 491 с. портр.; 21 см — ISBN 978-5-903311-04-0

Ссылки 
 Чемпионат России по водно-моторному спорту 2010. Результаты.
 Сергей Жиров на сайте канала Авто плюс
 Профиль Жирова С. В. на портале «Спортивная страна»

Чемпионы СССР по водно-моторному спорту
Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели Московского авиационного института